As Suwaydā’ kan syfta på följande platser:

Jemen 

 As Suwaydā' (subdistrikt), Taizz,

Syrien 

 As Suwaydā' (provinshuvudstad), as-Suwayda', 
 As-Suwayda' (provins), 

Robotskapade Jemenförgreningar
Robotskapade Syrienförgreningar